Damarakakelaar
 Groene kakelaar
 Witkopkakelaar
 Zwartsnavelkakelaar